Asques kan syfta på:

 Asques, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Asques, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne